Павел Чёрный:
 Чёрный, Павел Васильевич (1925—1991) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Чёрный, Павел Прохорович (1915—1998) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.